2002 Голяма награда на Монако е 49-о за Голямата награда на Монако и седми кръг от сезон 2002 във Формула 1, провежда се на 26 май 2002 година по улиците на Монте Карло, Монако.

Класиране

Състезание

Класиране след състезанието 

 Генерално класиране при пилотите

 Генерално класиране при отборите

Източници 
 

Голяма награда на Монако